Clermont hace referencia a varios artículos:

Comunas en Francia
 Clermont (Ariège)
 Clermont (Landas)
 Clermont (Oise)
 Clermont (Alta Saboya)
 Clermont-Ferrand, en Puy-de-Dôme.

Divisiones administrativas en Norteamérica
 Clermont (Quebec), ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Clermont (Abitibi-Témiscamingue), cantón de la provincia de Quebec, Canadá.
 Condado de Clermont, en el estado de Ohio, Estados Unidos.